Геррон — фамилия:
 Геррон, Курт (1897—1944) — немецкий актёр, режиссёр.
 Геррон, Рауль (род. 1976) — эквадорский футболист, защитник.
 Геррон, Хоффре (род. 1985) — эквадорский футболист, вингер.